Dragon Ball (série) é uma franquia de mídia japonesa
Dragon Ball (mangá) — série de mangá original de Akira Toriyama
Dragon Ball (anime) — série de animé de 1986
Dragon Ball Z — série de animé de 1989
Dragon Ball GT — série de animé de 1996
Dragon Ball Kai — série de animé de 2009
Dragon Ball Super — série de animé de 2015

 

Desambiguações de cinema
Desambiguações de quadrinhos
Desambiguações de televisão